Шоршоров — армянская фамилия.

Известные носители:

 Шоршоров, Минас Хачатурович (1922—2005) — физик, заслуженный деятель науки Российской Федерации, иностранный член Лондонского Королевского общества, лауреат премии имени П. П. Аносова
 Шоршоров, Степан Мкртычевич (род. 1956) — российский политик и бизнесмен, депутат Государственной Думы РФ третьего, четвертого и пятого созывов (1999—2003, 2003—2007, 2007—2011).